Ключ 11 (иер. 入) со значением «входить», одиннадцатый по порядку из 214 традиционного списка иероглифических ключей, используемых при написании иероглифов.

В словаре Канси содержится 28 иероглифов (из ) под этим ключом.

История 
Древний рисунок изображал вход.

В современном языке иероглиф, произошедший от этого знака, употребляется в значениях: «входить, проникать, вступать, заходить» и др.

В качестве ключевого знака иероглиф «вход» малоупотребителен.

В словарях располагается под номером 11.

Примеры

Литература 
 
 Leyi Li: «Tracing the Roots of Chinese Characters: 500 Cases». Beijing 1993, ISBN 978-7-5619-0204-2
 Резаненко В. Ф. Семантические элементы знаков иероглифической письменности. — Киев: УМК ВО при Минвузе УССР, 1989.
  Фонетический словарь китайских иероглифов: китайское, вьетнамское, корейское и японское чтения. Свыше 3300 иероглифов / Составил С. Ф. Ким; Отв. ред. Л. Р. Концевич. — М.: Издательство «Наука», ГРВЛ, 1983.

Иероглифические ключи